Charles Aznavour (1924-2018), auteur-compositeur-interprète, acteur, écrivain et diplomate français.
 Aznavour (Je bois), ou juste Aznavour,  album studio de Charles Aznavour (1987). 
Seda Aznavour (1947-), chanteuse et actrice franco-arménienne, fille de Charles Aznavour.
Patronyme arménien